Лоухи:

 Лоухи (посёлок городского типа) — посёлок городского типа, административный центр Лоухского района Карелии.
 Лоухи (станция) — станция в Карелии.
 Лоухи (аэродром) — аэродром в Карелии.
 Лоухи (минный заградитель) — минный заградитель финского флота периода Второй мировой войны.
 Старуха Лоухи — хозяйка Похъёлы в карело-финском народном эпосе «Калевала».